Valenca kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Valença (kommun i Brasilien, Bahia, lat -13,37, long -39,24), 
 Valença (ort i Brasilien, Bahia, Valença, lat -13,37, long -39,07), 
 Valença (kommun i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,24, long -43,88), 
 Valença (ort i Brasilien, Rio de Janeiro, Valença, lat -22,25, long -43,70),

Portugal 

 Valença, Portugal, kommun, Viana do Castelo, 
 Valença (freguesia), Viana do Castelo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar